Diese Liste aller deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Gebietseinteilung erfasst alle Unterscheidungszeichen der Zulassungsbehörden, bei denen bestimmte Buchstaben- oder Nummerngruppen bestimmten Teilgebieten (z. B. eines Landkreises) zugewiesen wurden.

So werden beispielsweise beim Unterscheidungszeichen BT für die Stadt und den Landkreis Bayreuth jeweils bestimmte voneinander unterscheidbare Nummerngruppen zugewiesen. Seit dem 1. März 2007 wird auf die Auflistung dieser Nummerngruppen in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) verzichtet.

Weiterhin gibt es interne Regelungen für die Zuteilung unterschiedlicher Nummerngruppen. So wurden beispielsweise im Mittleren Erzgebirgskreis im Teilkreis Zschopau Kennzeichen der Art MEK A–Z 1–999 vergeben, im Teilkreis Marienberg jedoch solche nach dem Muster MEK AA–ZZ 1–99. Viele dieser Einteilungen, die oft nach Gebietsreformen vorgenommen wurden, endeten mit der Einführung der Wunschkennzeichen in dem betreffenden Gebiet. Die Einteilungen, die unterschiedliche Verwaltungsbezirke betreffen, gelten oft bis heute. Etliche dieser Angaben werden in den jeweiligen Abschnitten mit der Überschrift Historische Einteilung nachgehalten.

Verwendete Buchstaben 
In den Fahrzeugerkennungsnummern werden nicht alle möglichen Buchstaben und zweistelligen Buchstabenkombinationen verwendet.
 Ab dem 1. Juli 1956 wurden zunächst nur die folgenden Buchstaben verwendet: A, C, D, E, H, I, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. (In die Fahrzeugpapiere wurde jedoch der Buchstabe „J“ anstelle des „I“ eingetragen.)
 Mit Wirkung vom 7. November 1956 wurde anstelle des Buchstabens I nur noch der Buchstabe J verwendet. Kennzeichen, die den Buchstaben I trugen, waren weiterhin gültig.
 Mit Wirkung vom 12. August 1992 wurde zusätzlich die Zuteilung der Buchstaben B, F und G erlaubt. Bei zwei- oder dreistelligen Kombinationen (z. B. B 87 oder AF 9) durften sie jedoch nur für Krafträder und für Importfahrzeuge, bei denen die Anbringung eines anderen längeren Kennzeichens aus baulichen Gründen nicht zumutbar war, verwendet werden. Die Stadt Berlin machte als erste sofort von der Möglichkeit der Zuteilung der Buchstaben B, F und G Gebrauch, und zwar für den Bereich des Ostteils der Stadt, in dem bisher nur sechsstellige Kombinationen (z. B. NA 1234) möglich waren.
 Mit Wirkung vom 26. Mai 2000 wurde zusätzlich die Zuteilung der Buchstaben I, O und Q zugelassen. Im Vorgriff auf die Einführung der gesetzlichen Regelung im Juli 2000 wurde es dem Landkreis München erlaubt, ab sofort diese Buchstaben zu verwenden (I, O und Q jeweils von 1 bis 9999).
 Einige Zulassungsstellen (z. B. Köln) vergeben die Buchstabenkombination TX ausschließlich für Taxis und Mietwagen.
 So genannte „Braune Kennzeichen“ wie z. B. HJ, KZ, NS, SA und SS sollen nicht vergeben werden, werden dennoch von einigen Zulassungsstellen ausgegeben. Siehe hierzu den Hauptartikel Kfz-Kennzeichen.

In diesem Artikel bedeutet die Kurzform B, …, dass die Buchstaben B, F, G, I, O und Q gemeint sind. Falls nicht alle dieser Buchstaben gemeint sind, werden sie einzeln aufgeführt, z. B. B, F, G, I und Q.

Gruppen 
Die möglichen Erkennungsnummern werden in Gruppen eingeteilt:
 Gruppe a (früher Ia): 1 Buchstabe, 1–3 Ziffern, also A 1 bis Z 999
 Gruppe b (früher Ib): 2 Buchstaben, 1–2 Ziffern, also AA 1 bis ZZ 99
 Gruppe c (früher II): 2 Buchstaben, 3 Ziffern, also AA 100 bis ZZ 999
 Gruppe d (früher IIIa): 1 Buchstabe, 4 Ziffern, also A 1000 bis Z 9999
 Gruppe e (früher IIIb): 2 Buchstaben, 4 Ziffern, also AA 1000 bis ZZ 9999

In den Tabellen wird Bezug auf diese Gruppen genommen.

Abkürzungen und Erläuterungen 
 aus = auslaufend
 Bem = Bemerkung(en)
 gek = gekürzt (die dort aufgeführten Kennzeichen werden nicht oder nicht mehr vergeben.)
 Grp = Gruppe
 opt = optional (Wunschmöglichkeit)
 son = sonstige (alle Kennzeichen, die nicht den übrigen Teilgebieten zugewiesen wurden)
 ua = unter anderen
 zrw = zusätzlich rückwärts
 zus = zusätzlich

Hochgestellte römische Zahlen

Wenn dasselbe Unterscheidungszeichen verschiedenen Zulassungsbezirken ohne einen Bezug dieser zueinander zugewiesen wurde, wird es in der Liste mit Hilfe hochgestellter römischer Zahlen unterschieden.

Farben

 gelborange: Die Einteilung besteht bis heute.
 rot:
 1.) Das Unterscheidungszeichen wird nicht mehr vergeben.
 2.) Das Unterscheidungszeichen wird für diesen Zulassungsbezirk nicht mehr vergeben. Ein weiterer Zulassungsbezirk mit demselben Unterscheidungszeichen existiert und gibt nur bestimmte Erkennungsnummern aus, ist also somit gelborange gekennzeichnet.
 grün: Das Unterscheidungszeichen wird im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung in mindestens zwei Zulassungsbezirken wieder vergeben. Es gibt eine Einteilung.

Liste

A 

Historische Einteilung

B 

Besonderheit

Historische Einteilung

C 

Historische Einteilung

D 

Historische Einteilung

E 

Historische Einteilung

F 

Historische Einteilung

G 

Historische Einteilung

H 

Historische Einteilung

I 

Historische Einteilung

J 

Historische Einteilung

K 

Historische Einteilung

L 

Historische Einteilung

M 

Historische Einteilung

N 

Historische Einteilung

O 

Historische Einteilung

P 

Historische Einteilung

Q

R 

Historische Einteilung

S 

Historische Einteilung

T 

Historische Einteilung

U 

Historische Einteilung

V 

Historische Einteilung

W 

Historische Einteilung

Z

Anmerkungen und Einzelnachweise

Siehe auch 

 Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland
 Liste der deutschen Landkreise und Städte mit ihren Kfz-Kennzeichen
 Entwürfe für die Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden

Weblinks 
 Anschriftenverzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) u. a. mit der Angabe der Nummerngruppen

Gebietseinteilung